Amerika steht für:
 Amerika, Doppelkontinent bestehend aus Nordamerika (mit Zentralamerika) und Südamerika
 eine nichtamtliche Kurzform für die Vereinigten Staaten von Amerika, siehe Vereinigte Staaten

Künste und Medien:
 Amerika (Album), Album von BAP
 Amerika (Fernsehserie), Fernsehserie mit Kris Kristofferson aus dem Jahr 1987
 Amerika (Fernsehfilm), ein deutscher Fernsehfilm aus dem Jahr 1996 von Ronald Eichhorn fürs ZDF 
 Amerika (Film), Spielfilm von Jens Jenson aus dem Jahr 2000
 Amerika (Heftromanserie), Heftromanserie von 1995/1996
 Amerika (Lied), ein Lied der Musikergruppe Rammstein
 Der Verschollene, früher „Amerika“, Romanfragment von Franz Kafka
 Amerika (Zeitschrift), Zeitschrift in russischer Sprache

Orte:
 Amerika (Garrel), Ortsteil der Gemeinde Garrel (Landkreis Cloppenburg) in Niedersachsen
 Amerika (Penig), Ortsteil der Stadt Penig (Landkreis Mittelsachsen) in Sachsen
 Amerika (Drenthe), ein Dorf in den Niederlanden (Provinz Noordenveld)
 Amerika (Friedeburg), Gemeindeteil von Friedeburg, Landkreis Wittmund, Niedersachsen
 Kloster Amerika, eine Siedlung im Ortsteil Hovel, Stadt Wittmund, Landkreis Wittmund, Niedersachsen 
 Neu-Amerika (Schlettau), ein Ortsteil von Schlettau in Sachsen
 Amerika (Thailand), Affeninsel im Norden Thailands 
 Amerika, historischer Name von Dybowen (Gut), 1938 bis 1945 Diebau (Gut), Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Dybówko, Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Amerika, bis 1917 Name von Pagelshof (Gut) im Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Ameryka (Olsztynek), Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Familienname:
 Katrīna Amerika (* 1991), lettische Schachspielerin

Schiffe, siehe Liste von Schiffen mit dem Namen Amerika, darunter:
 Celtic (Schiff, 1872), ein 1872 in Dienst gestelltes Passagierschiff, später Amerika der dänischen Reederei Thingvalla-Linie
 Amerika (Schiff, 1905), ein 1905 in Dienst gestelltes Passagierschiff der deutschen Reederei HAPAG
 Amerika (Schiff, 1930), ein 1930 in Dienst gestelltes Passagierschiff der dänischen Reederei Det Østasiatiske Kompagni

Sonstiges:
 Amerika (Zug), den Decknamen des Sonderzuges, den Adolf Hitler während des Zweiten Weltkriegs benutzte

Siehe auch:

 Klein Amerika
 Neu-Amerika
 America
 amerikanisch
 Ameryka